Terezinhensi – abitanti di Santa Terezinha (Santa Catarina)
Terezinhensi – abitanti di Santa Terezinha de Goiás
Terezinhensi – abitanti di Terezinha